Кваме Хасани Браун (; родился 10 марта 1982 года в Чарльстоне, штат Южная Каролина, США) — бывший американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2001 года под первым номером командой «Вашингтон Уизардс». Последним клубом Брауна была «Филадельфия Севенти Сиксерс», также выступал за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлис», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»